Рясно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рясно — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Рясно — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рясно — посёлок в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

См. также 
 Рясна (агрогородок)